Poggio Tre Galli is een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Potenza.

Plaats in Potenza
Potenza